Геннадий Иванович Шатко́в (27 мая 1932, Ленинград — 14 января 2009, Санкт-Петербург) — советский боксёр-любитель, выступавший в среднем и полутяжёлом весах. Чемпион XVI Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг (1956). Двукратный чемпион Европы (1955, 1959). Трёхкратный чемпион СССР (1955, 1956, 1958). Заслуженный мастер спорта СССР (1956). Выдающийся боксёр СССР (1956).

Биография 
Боксом начал заниматься, ещё обучаясь в школе — знаменитой Петришуле, в которою поступил сразу после войны, вернувшись из эвакуации в родной город в 1946 году, и закончил её в 1951 году.
 
В 12 лет пришёл в Ленинградский Дворец пионеров к известному тренеру — Ивану Павловичу Осипову.

В 1949 пришёл первый успех — третье место на первенстве СССР среди юношей в Ростове-на-Дону.

В 1951 году окончив школу и набрав 24 балла в пяти вступительных экзаменах, поступил на юридический факультет Ленинградского Государственного Университета. К тому времени Геннадий Шатков уже стал чемпионом Ленинграда среди юношей и взрослых первого среднего веса (67—71 кг). ЛГУ окончил с отличием и поступил в аспирантуру университета.

Последовательно поднимался к чемпионству в СССР: 1953 году — III место, 1954 году — II, 1955 году — I место, завоевал золотой пояс на XI чемпионате Европы в Берлине (1955), где в финале победил экс-чемпиона Европы, шведа Стига Шёлина. Был назначен капитаном в сборной команде СССР.

Член КПСС с 1956 года. В ноябре 1956 году аспирант ЛГУ Геннадий Шатков стал чемпионом XVI Олимпийских игр.

XVI Олимпийские игры проходили в Мельбурне. Это были вторые Олимпийские игры, в которых принимала участие сборная СССР. Тренером сборной команды боксёров был 10-кратный чемпион СССР Сергей Щербаков, недавно оставивший ринг. Геннадий провёл свои поединки тонко и умно, владея всеми средствами защиты и нападения. Мастер высшего класса, он обладал своеобразной, присущей только ему манерой ведения боя, во время которого гипнотизирующая противника медлительность сменялась взрывоподобными встречными конратаками. В финале турнира он победил боксёра из Чили Рамона Тапия и принёс команде СССР третью золотую медаль и первое командное место в неофициальном зачёте.

Следующий 1957 год был не совсем удачным. На чемпионате СССР Геннадий уступил в финале Аскольду Лясоте, а на чемпионате Европы в Праге дошёл только до 1/4 финала. Но в 1958 году Шатков снова становится чемпионом СССР, а на чемпионате Европы в Люцерне (1959) возвращает себе почётный титул, победив в финале поляка Тадеуша Валасека, будущего чемпиона Европы.

На XVII Олимпийских играх неожиданно стало известно, что в команде нет достойного боксёра в полутяжёлой весовой категории, и перед самой Олимпиадой Геннадию поручили набирать вес. По всей видимости, это была одна из  ошибок Сергея Щербакова — тренера сборной. Вот как вспоминал эти события сам Геннадий Шатков:
С огромным трудом я набрал нужный вес, несколько потеряв при этом спортивную форму. Так что Кассиус Клей (на Олимпиаде Мохаммед Али выступал под этим именем) ещё до боя получил изрядную фору. К тому же мне пришлось менять привычную тактику ведения боя, так как я оказался самым низкорослым среди полутяжеловесов. На Олимпиаде я провёл всего два боя: один выиграл по очкам у люксембуржца Сийена, второй проиграл (тоже по очкам) Кассиусу Клею. 18-летний Клей считался лучшим боксёром американской команды. Высокий, атлетически сложенный, он легко, как бы танцуя, передвигался по рингу. Он был выше ростом и тяжелее меня. Про мой любимый бой на дистанции не могло быть и речи. Поначалу ход встречи складывался для меня не так уж плохо. Правда, моим попыткам войти в ближний бой Клей противопоставил резкие хлёсткие удары с обеих рук. Но при этом он и сам пропустил их немало. В двух раундах — ничья. Но в третьем я почувствовал, что выиграть у великолепно подготовленного полутяжеловеса «потяжелевший» средневес не может. Мои удары не доставали головы соперника. Они приходились по корпусу, на что, как мне казалось, Клей абсолютно не реагировал. Лишь большим усилием воли я заставил себя вести бой в клинче. В итоге судьи признали победителем американского боксёра: 60:57, 60:57, 60:57, 60:58, 59:56.

15 ноября 1962 года Геннадий Иванович стал кандидатом юридических наук, а несколько позже — доцентом кафедры «Теория и история государства и права». В 1964 году назначен проректором (по работе с иностранными студентами) Ленинградского государственного университета.

Г. И. Шатков — автор нескольких книг и научных работ. Среди работ: «Большой ринг» (1963), «Жестокие раунды» (1979), «Юный боксёр» (1982).

В рассказе Михаила Веллера «Легенда о стажёре» (сборник «Легенды Невского проспекта») упомянут Геннадий Шатков, по сюжету — проректор по спорту Ленинградского университета.

В 2004 году петербургский режиссёр Александр Слободской снял фильм о Шаткове — «Возвращение Шаткова».

Спортивные достижения 
Международные
 Летние Олимпийские игры 1956 1956 года — 

 Чемпионат Европы по боксу 1955 года — 
 Чемпионат Европы по боксу 1959 года — 
Всесоюзные
 I Летняя Спартакиада народов СССР 1956 года — 

 Чемпионат СССР по боксу 1953 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1954 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1955 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1953 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1954 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1956 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1957 года — 
 Чемпионат СССР по боксу 1958 года — 

 Первенство СССР по боксу среди юношей 1949 года — 
Региональные
 Чемпионат Ленинграда 1951 года —

Спортивные звания  
 «Выдающийся боксёр СССР» (1956)
  Заслуженный мастер спорта СССР

Награды 
 Орден Ленина (27.04.1957)
 Почётный Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2002)

Примечания

Литература

Ссылки 
 И слава Шаткова не стёрта годами
 Биография и достижения Генадия Шаткова на портале RussianFighters.pro

Чемпионы СССР по боксу
Олимпийские чемпионы по боксу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1956 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1960 года
Ученики Петришуле
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Юристы по алфавиту
Юристы СССР
Юристы России
Кандидаты юридических наук
Преподаватели юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Члены КПСС